Crespo puede referirse a:

Topónimos 

 Villa Crespo, barrio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Gobernador Crespo, localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina.
 Crespo (Argentina), ciudad de la provincia de Entre Ríos, Argentina.
 Ejutla de Crespo, ciudad del estado de Oaxaca, México.
 Distrito de José Crespo y Castillo, división administrativa en Perú.
 Municipio Crespo, división administrativa en Venezuela.
 Parroquia Joaquín Crespo, división administrativa en Venezuela.

Personas 

 Alberto Augusto Crespo, mecánico y piloto de automovilismo argentino.
 Andrea Crespo, escritora ecuatoriana.
 Andrés Crespo, actor, director de cortos, escritor y locutor ecuatoriano.
 Ángel Crespo, escritor español.
 Antonio Crespo Álvarez, médico español.
 Antonio F. Crespo, médico argentino.
 Borja Crespo, director, productor cinematográfico, escritor, ilustrador e historietista español.
 Carla Crespo, actriz argentina.
 Cristóbal Márquez, futbolista español.
 Daniel Fernández Crespo, político uruguayo.
 Domingo Crespo, político argentino.
 Edgar Crespo Echeverría, nadador panameño.
 Eduardo Alonso-Crespo, compositor argentino de música clásica.
 Eloy Crespo Gasque, comerciante, industrial y banquero español.
 Elvis Crespo, cantante puertorriqueño.
 Enrique Crespo Aparicio, jurista y periodista español.
 Ernesto Crespo, militar retirado argentino.
 Esteban Crespo, guionista y director de cine español.
 Evaristo Crespo Azorín, abogado español.
 Evaristo Crespo Baixauli, abogado español.
 Francisco Crespo y Denis, militar argentino.
 Hernán Crespo, futbolista argentino.
 Ignacio Crespo, político argentino, gobernador de Santa Fe.
 Ismael Crespo Martínez, politólogo y americanista español.
 Iván Crespo, futbolista español.
 Jean Crespo, jugador francés de la liga de rugby.
 Jimmy Crespo, exguitarrista de Aerosmith y de Rod Stewart.
 Joan Crespo, piragüista español.
 Joaquín Crespo, militar y político venezolano, Presidente de su país.
 Jorge Juan Crespo de la Serna (1887-1978), artista mexicano, crítico e historiador de arte.
 José Ángel Crespo, futbolista español.
 José Antonio Crespo Ortiz, jugador de bádminton español.
 José Crespo, político español.
 José Crespo López-Mora, ingeniero de caminos español, alcalde de La Coruña y procurador en las Cortes Españolas.
 José Crespo y Honorato, militar español.
 José Daniel Crespo, educador, estadista y escritor panameño.
 José María Crespo Lorenzo, político español.
 José María Crespo Rodríguez, poeta de Costa Rica.
 José Santiago Crespo Pozo, sacerdote mercedario y escritor español.
 Juan José Crespo y Castillo, prócer peruano.
 Luis Cordero Crespo, político ecuatoriano, Presidente de su país.
 Luis Crespo Crespo, político español.
 Luis Crespo Ordóñez, pintor ecuatoriano.
 Manuel Crespo Candioti, político argentino.
 Manuel Crespo Patiño, agricultor y político ecuatoriano.
 Manuel Crespo y Lema, ingeniero y militar español.
 María Ángeles Crespo Martínez, política española.
 María Isabel Crespo, periodista, reportera y presentadora de noticias ecuatoriana.
 Maximiliano Crespo Rivera, obispo colombiano.
 Pablo Crespo, empresario y político español.
 Pascual Crespo Campesino, alcalde de Ciudad Real y procurador en las Cortes Españolas.
 Patricio Crespo, empresario y dirigente gremial chileno.
 Pedro Crespo de Lara, abogado, periodista y escritor español.
 Rafael Crespo, político y poeta español.
 Remigio Crespo Toral, escritor ecuatoriano.
 Roberto Crespo Toral, empresario y banquero ecuatoriano.
 Santiago Crespo, ciclista español.
 Santiago Crespo (actor), actor español.
 Tino Crespo, dibujante español.
 Tomás Crespo Agüero, clérigo español.
 Xavi Crespo, baloncestista español.
 Yosuán Crespo, empresario e ingeniero informático cubano.

Autores de nombres científicos 
 Ana María Crespo de las Casas (n.1948): A.Crespo.
 Manuel Benito Crespo (n.1962): M.B.Crespo.
 Susana Crespo (1928-2010): Crespo.

Miscelánea 
 Pteroglossus beauharnaisii (el arasarí crespo), especie de tucán sudamericano.
 La estación Crespo, estación de ferrocarril en la ciudad de Crespo, Entre Ríos, Argentina.